Il Monastero di Ralung (Wylie: ra lung dgon), situato nella regione Ü-Tsang del Tibet centro-occidentale, a sud del passo Karo La, è la sede tradizionale del lignaggio Drukpa del Buddismo tibetano. È stato fondato nel 1180 da Tsangpa Gyare, primo Gyalwang Drukpa, discepolo di Lingje Répa (Wylie: rje ras pa), fondatore del lignaggio

Posizione geografica

Il monastero è situato nell'attuale Contea di Gyantse, qualche chilometro a sud della strada che connette Nagarzê con Lungmar, immediatamente a nord del Distretto di Gasa del Bhutan. In epoche precedenti era possibile commerciare attraverso i passi dell'Himalaya, fatto che estendeva l'influenza di Ralung verso sud.

È infatti a Ralung che nel 1594 nasce Shabdrung Ngawang Namgyal, il quale nel 1616 fugge da lì per rifugiarsi al di là dell'Himalaya e fondare il Bhutan con il suo sistema duale di governo.

Il monastero è circondato dai picchi torreggianti e ghiacciai di Gyetong Soksum (6,244m), Jangzang Lhamo (6,324m) e Noijin Kangsang (7,191m). La località è sempre stata considerata di buon auspicio:

Storia
Il fondatore del Bhutan, il primo Shabdrung Rinpoche, Ngawang Namgyal, era il 18º abate del monastero di Ralung e nel 1616 fuggì dal Tibet quando il suo riconoscimento come reincarnazione del famoso erudito Kunkhyen Pema Karpo fu contestata dal governatore dell'Ü-Tsang. Egli unificò le valli del Bhutan sempre in guerra fra loro, respingendo gli attacchi provenienti dal Tibet, creando un'identità nazionale e istituendo un sistema duale di governo, parte religioso e parte laico, che continua ai giorni nostri in forma modificata come governo monarchico del Bhutan.

Lignaggio Palden
Grafico del lignaggio Palden Drukpa ereditario (tibetano དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་) di Ralung dal fondatore, Tsangpa Gyare, fino all'ultimo detentore ereditario del trono, Ngawang Namgyal.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Ralung Monastery
 Ralung

Ralung
Templi buddhisti del Tibet